Jan Van den Eynde - Belgisch volksvertegenwoordiger en burgemeester
 Jan van den Eynde (handelaar) - Zuid-Nederlands handelaar
 Jan Van den Eynden - Belgisch politicus
 Jan Van den Eynde II - Vlaams architect